Гора Бирув () — это высокая (461 м) скалистая гора на Краковско-Ченстоховской возвышенности Польши рядом с деревней Подзамче около города Огродзенец. С её вершины открывается панорама окрестностей на десятки километров. В частности хорошо видны Замкова гора (самая высокая вершина Краковско-Ченстоховской возвышенности), а также Смоленский замок и холм Сухы Полец.

История 
Бирув создан самой природой как уникальное неприступное укрепление: плоская вершина окружена почти вертикальными скалистыми стенами. Благодаря этому на вершине с древнейших времён располагались поселения людей. Археологические исследования помогли доказать, холм был обитаем ещё в конце неолита, а затем и в бронзовом веке. Здесь обнаружены следы лужицкой культуры.

Крупное поселение на холме имелось и в II—V веках н. э.

К концу XIII века здесь располагался целый город с деревянными стенами и постройками. Археологи выяснили, что в первой половине XIV века во время войны Владислава I Локетека с чехами город был сожжён. С тех пор поселение долго оставалось почти необитаемым.

Восстановленная башня

Современное состояние 
В 2007—2008 годах деревянный замок был частично восстановлен и открыт для осмотра, как одна из местных туристических достопримечательностей.

Альпинизм 
Скалы горы Бирув очень привлекательным для альпинистов. Имеется несколько десятков маршрутов для скалолазания, причём все они хорошо оборудованы для использования надёжной страховки. Часть маршрутов считается очень трудной в системе категорий сложности скалолазания. Для удобства альпинистов местные власти провели комплексную вырубку деревьев и кустарников, покрывающих камни.

Северная часть скал Горы Бирув часто посещаются спелеологами.

Литература

Ссылки 

 Informacje o rozpoczęciu prac:Góra Birów — Park Wspinaczkowy (informacja o rozpoczęciu działań).
 Informacje o zakończeniu prac: Skalne Miasto Podzamcza — podsumowanie.

Природные достопримечательности Польши
Горы Польши